Чха:

Буква 
 Чха — шестая буква тибетского алфавита.

Корейская фамилия

Известные носители 
 Чха Бом Гын (род. 1953) — южнокорейский футболист и тренер.
 Чха Джон Хёк (род. 1985) — северокорейский футболист.
 Чха Дон Мин (род. 1986) — южнокорейский тхеквондист.
 Чха Ду Ри (род. 1980) — южнокорейский футболист.
 Чха Нам Хун (род. 1970) — южнокорейский боксёр-профессионал
 Чха Чжун Хван (род. 2001) — южнокорейский фигурист-одиночник.

См. также 
 Чэ (фамилия)